Karpfinger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Karpfinger (1862–1926), österreichischer Politiker (CSP)
 Christian Karpfinger (* 1968), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer